Otobius är ett släkte av fästingar. Otobius ingår i familjen mjuka fästingar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Mjuka fästingar
Otobius